The Corn Is Green – commedia teatrale di Emlyn Williams che debuttò a Londra al Duchess Theatre nel 1938.

Dalla commedia sono stati tratti:

Il grano è verde (The Corn Is Green) – film statunitense del 1945 diretto da Irving Rapper con Bette Davis.
Il grano è verde (The Corn Is Green) – film statunitense del 1979 diretto da George Cukor con Katharine Hepburn.